Friedrich Theodor von Frerichs, medico tedesco, Aurich, Hannover 1819, Berlin 1885
Sindrome di Frerichs, sindrome epato renale.